Ким Шранер — канадская киноактриса, снимающаяся с детства.

Биография 
Родилась в Торонто. Впервые снялась в кино в 13-летнем возрасте, в сериале «Рыцарь навсегда». Она снялась во многих молодёжных сериалах, в том числе «Боишься ли ты темноты?».

Фильмография

Ссылки 
 Official web site (archived)
 

Актрисы мыльных опер Канады
Актрисы телевидения Канады